Montmaur kan syfta på:
 Montmaur, Aude
 Montmaur, Hautes-Alpes